Esistono più comuni francesi con questo nome

Herly – Passo di Calais
Herly – Somme